Gregorskirche ist der Name folgender Kirchengebäude, die verschiedenen Heiligen mit dem Namen Gregor geweiht sind.

Für Sankt-Gregor-der-Erleuchter-Kirchen exixtiert eine eigene Liste.

Deutschland 
 St. Gregorius (Aachen-Burtscheid)
 Sankt-Gregorius-Kirche (Alkersleben)
 St. Gregor VII. (Bad Harzburg), Ortsteil Bündheim
 Kaufmannskirche St. Gregor, Erfurt
 St. Gregorius (Golzheim)
 St. Gregorius im Elend, Köln
 St. Gregor (Ohlangen)
 St. Gregor (Vatersdorf)

Frankreich 
 Saint-Grégoire, Kapelle in Marckolsheim, Elsass
 St-Grégoire (Ribeauvillé), Elsass
 St-Grégoire (Saint-Grégoire-du-Vièvre)

Italien 
 Chiesa di San Gregorio Magno (Ascoli Piceno)
 Chiesa di San Gregorio Magno (Ferrara)
 Chiesa di San Gregorio Magno (Mailand)
 Chiesa di San Gregorio Papa, Palermo
 Santi Gregorio Magno e Margherita, Ripatransone
 San Gregorio VII, Titelkirche in Rom
 San Gregorio Barbarigo alle Tre Fontane, Titelkirche in Rom
 San Gregorio Magno alla Magliana Nuova, Titelkirche in Rom
 Santi Andrea e Gregorio al Monte Celio, Basilika und Titelkirche in Rom
 San Gregorio, Venedig

Österreich 
 Pfarrkirche St. Gregor (Kirchdorf an der Krems)

Rumänien 
 Kathedrale der Heiligen drei Hierarchen, Timisoara

Russland 
 St. Grigori (Moskau), Russland

Serbien 
 Hl. Gregor von Nazianz (Tovariševo)

Türkei 
 St.-Gregor-von-Nyssa-Kathedrale (zerstört), Trabzon
 St.-Gregorius-Kirche (Güzelyurt)

Vereinigtes Königreich 
 St Gregory’s Minster, Kirkdale
 St Gregory’s Church (Preshome)
 Downside Abbey, Stratton-on-the-Fosse
 St. Gregory und St. Martin (Wye/Kent)

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)